Fondo Ga steht für:

 einen Weiler im Arrondissement Niamey II der Stadt Niamey in Niger, siehe Fondo Ga (Niamey)
 ein Dorf in der Gemeinde Karma in Niger, siehe Dannay Gorou